Дячкин — фамилия. Известные носители:

 Дячкин, Григорий Андреевич (1756—1819) — генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 года.
 Дячкин, Пётр Акимович (1924—1985) — полный кавалер Ордена Славы, участник Великой Отечественной войны.

Женщины 
 Дячкина, Наталья Александровна (р.1970) заслуженный мастер спорта (подводный спорт)

См. также 
 Дячкино